Esquifo, Escifo o Skyphos (en griego: σκύφος; skyphoi, plural) es una vasija de cerámica de la Antigua Grecia en forma de cuenco o taza con dos asas horizontales muy próximas al borde superior (proyectadas desde el borde -en formas corintias y atenienses- o en forma de lazo que se colocan en el borde o que sobresalen de la base), y una base baja y ancha, o sin base.

Casi todos estos recipientes estaban hechos de arcilla y tuvieron una gran difusión desde el siglo VII al IV a. C., sobre todo en Corinto, por ser la ciudad donde se gestaron las convenciones de diseño que siguió Atenas. Durante un largo periodo la forma siguió siendo igual mientras que cambiaba el estilo de decoración.

Los «skyphos» más antiguos proceden del periodo geométrico. Se han hallado ejemplares hechos de metales preciosos o joyas como el skyphoi romano de vidrio tallado, que se guarda en el Museo J. Paul Getty.

Véase también 
 Cotila, un término más genérico para cualquier taza. 
 Kántharos, copa de grandes asas.

Referencias

Enlaces externos 

Cuencos
Alfarería y cerámica de la Antigua Grecia
Alfarería del vino